NOAH Natural Products s.r.o. je česká firma vyrábějící doplňky stravy a vitamíny.

Firma byla založena v říjnu roku 2021 Janem Machačem, který se stal jediným jednatelem firmy.